Sarkadi Zsolt újságíró
 Sarkadi Zsolt jogász, a Nagyváradi Állami Filharmónia igazgatója, romániai magyar politikus
 Sarkadi Zsolt politikus